Chambliss ist der Familienname folgender Personen:

 Kirby Chambliss (* 1959), US-amerikanischer Kunstflieger
 Robert Chambliss (1904–1985), US-amerikanischer Terrorist und Mörder, siehe 16th Street Baptist Church
 Saxby Chambliss (* 1943), US-amerikanischer Politiker Chambli
 William J. Chambliss (1933–2014), US-amerikanischer Soziologe und Kriminologe

Chambliss ist der Name folgender:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chambliss (Georgia)
 Chambliss (Texas) in Collin County

im NRHP gelisteten Objekte:
 Chambliss Building, in Jackson, Mississippi, ID-Nr. 04000219